Saxo steht für:

 Annalista Saxo, den anonymen Verfasser einer bedeutenden Reichschronik
 Arnoldus Saxo, niedersächsischer Geistlicher des 13. Jahrhunderts
 Citroën Saxo, einen Kleinwagen
 Saxophon, ein Holzblasinstrument
 Saxo Grammaticus (* um 1140; † um 1220), einen dänischen Geschichtsschreiber und Geistlichen
 Saxo Bank, dänische Online-Investmentbank
 Team Saxo-Tinkoff, dänisches Radsportteam

Siehe auch:
 Saxonia